

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Malin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Wisznia Mała
 Malin – część wsi Mysłaków  w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów

Miejscowości poza Polską 
 Czechy
 Malín – dzielnica miasta Kutná Hora w kraju środkowoczeskim, w powiecie Kutná Hora

 Irlandia
 Malin – miasto w Irlandii, w hrabstwie Donegal
 Malin Head – przylądek w Irlandii, w hrabstwie Donegal

 Rumunia
 Malin – wieś w okręgu Bistrița-Năsăud, w gminie Nușeni

 Ukraina
 Malin – miasto na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim w rejonie malińskim
 Malin – wieś na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, w rejonie młynowskim

 USA
 Malin – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Klamath

Inne 
 Malin – imię żeńskie (Malin Moström, Malin Akerman)

Zobacz też 
 Malin 1, Malin 2
 Malin (gmina)
 Nový Malín
 Władimir Malin
 Malina, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Malinówka, Maliny